Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1989/90.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (28. bzw. 29. Juli 1989) bis zum Saisonfinale am 12. Mai 1989 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trainer: Alle Trainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers.
 Position: Angabe der Position des Spielers.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1989/90.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1989/90.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Trainer: Jupp Heynckes

1. FC Köln 

Trainer: Christoph Daum

Eintracht Frankfurt 

Trainer: Jörg Berger

Borussia Dortmund 

Trainer: Horst Köppel

TSV Bayer 04 Leverkusen 

Trainer: Jürgen Gelsdorf

VfB Stuttgart 

Trainer:  (1–26), Willi Entenmann (27–34)

Werder Bremen 

Trainer: Otto Rehhagel

1. FC Nürnberg 

Trainer: Hermann Gerland (1–28), Dieter Lieberwirth (29–34)

Fortuna Düsseldorf 

Trainer:

Karlsruher SC 

Trainer: Winfried Schäfer

Hamburger SV 

Trainer: Willi Reimann (1–21), Gerd-Volker Schock (22–34)

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Gerd Roggensack (1–22), Karl-Heinz Feldkamp (23–34)

FC St. Pauli 

Trainer: Helmut Schulte

Bayer 05 Uerdingen 

Trainer: Horst Wohlers

Borussia Mönchengladbach 

Trainer: Wolf Werner (1–17), Gerd vom Bruch (18–34)

VfL Bochum 

Trainer: Reinhard Saftig

SV Waldhof Mannheim 

Trainer: Günter Sebert

FC 08 Homburg 

Trainer: Sepp Stabel (1–28), Manfred Lenz (29–34)

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 1989/90

1989 90
Bundesliga 1989 90
Bundesliga 1989 90
Kaderliste